

Patronymie

 Alexis Branas (?-1187), chef militaire byzantin.
 Carole Brana, actrice française.
 Frank Braña (1934-2012), acteur espagnol.
 Pierre Brana (1933-), homme politique français.
 Rodrigo Braña, footballeur argentin.
 Suzanne Brana (1958-), athlète américaine.
 Thierry Brana (1986-), rugbyman français.
 Théodore Branas (1169-après 1219), noble grec.

Toponymie

 Le Brana, sommet des Alpes kamniques en Slovénie.
 Branná, village tchèque.

Homonymie de patronyme